Acélváros, Dunaújváros neve a köznyelvben
 Acélváros, Miskolc neve a köznyelvben
 Acélváros, Ózd neve a köznyelvben
Filmek
 Acélváros (1997) amerikai film